Lundqvist är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Lundqvist 13 280
 Lundkvist 4 514
 Lundquist 2 365
 Lundqwist 11
 Lundqvisth 1
Tillsammans med 11 personer, som stavar namnet på annat sätt, blir detta 20 182 personer, vilket ger namnet plats nummer 29 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

I Finland fanns den 1 februari 2021: Lundqvist 684 (exklusive utomlands bosatta 497), Lundkvist 69 (31).

Personer med efternamnet Lundqvist eller varianter av detta namn

A
 Abraham Lundquist (1817–1892), musikförläggare
 Adam Lundqvist (född 1994), fotbollsspelare
 Anders Lundquist (1803–1853), målare och grafiker
 Anders Lundqvist (skådespelare) (död 1809), skådespelare och teaterledare
 Angelica Lundqvist (född 1949), skådespelare, manusförfattare, regissör
 Anja Lundqvist (född 1971), skådespelare
 Anna Lisa Lundkvist (1902–1980), författare
 Anton Lundqvist (född 1989), skådespelare
 Arne Lundquist (född 1943), dövidrottsledare
 Arne Lundqvist (född 1926), fotbollsspelare
 Arne Lundqvist (biolog) (1920–1998), professor i genetik
 Artur Lundkvist (1906–1991), författare och litteraturkritiker
 Artur Lundqvist (1894–1963), ombudsman och politiker
 Arvid Lundquist (1829–1870), dekorationsmålare och konstnär

B
 Ben Lundqvist (född 1943), åländsk skeppsredare
 Bengt Lundqvist (1923–2001), skådespelare
 Bengt Lundqvist (kemist) (1922–1953), utvecklade lokalbedövningsmedlet xylocain
 Bengt Inge Lundkvist (1913–1991), skulptör
 Bernt Lundquist (1939–2006), skådespelare
 Bertil Lundqvist (1915–1962), målare och tecknare
 Birger Lundquist (1910–1952), tecknare och konstnär
 Birger Lundqvist (1916–2004), författare
 Birger Lundqvist (läkare) (1888–1972), obstetriker, professor
 Birgitta Lundquist (1925–2006), bildkonstnär
 Bjarne Lundqvist (född 1945), dansbandstrummis
 Björn Lundquist (född 1941), militär
 Bo Lundquist (född 1942), fotbollsledare
 Bruno Lundqvist (född 1948), målare

C
 Carin Lundquist (1910–1977), skådespelare
 Carl Fredrik Lundquist (1860–1931), ingenjör
 Carl Fredrik Lundqvist (1841–1920), operasångare
 Carl Gustaf Lundquist (1841–1917), fysiker och kommunalpolitiker
 Cecilia Lundqvist (född 1971), konstnär
 Christian Lundqvist (född 1971), trummis
 Christina Lundquist (1932–2001), skådespelare
 Christoffer Lundquist (född 1970), musiker och musikproducent
 Constans Lundquist (1891–1950), diplomat

D
 Dag Lundquist (född 1953), producent, ljudtekniker och musiker

E
 Ebba Elisabeth Lundquist-Reutercrona (1911–1998), målare
 Edvard Lundquist (1888–1954), arkitekt
 Einar Lundquist (1901–?), svenskamerikansk målare och tecknare
 Elis Lundquist (1914–1969)), målare och konsthantverkare
 Elisabeth Lundqvist (född 1945), konstnär
 Elsa Lundquist (1902–1999), skådespelare
 Emil Lundqvist (1872–1942), industriman
 Erik Lundkvist, flera personer
 Eric Lundqvist (1902–1978), jägmästare och författare
 Erik Lundkvist (född 1940), organist
 Erik Lundquist (1896–1989), sportskytt
 Erik Lundqvist (1908–1963), friidrottare
 Ernst Lundquist (1851–1938), översättare och författare
 Ernst Lundqvist (1893–1958), tidningsägare och chefredaktör
 Eva Rodhe Lundquist (1908–2010), lektor, författare
 Evert Lundquist (1904–1994), målare och grafiker
 Evert Lundqvist (fotbollsspelare) (1900–1979)

F
 Fabian Lundquist (1895–1973), industriman
 Fabian Lundqvist (1913–1989), målare, tecknare och skulptör
 Ferdinand Lundquist (1837–1916), handlande
 Folke Lundquist (1917–1981), industriman
 Folke Lundquist (rådman) (1895–1977), rådman, huvudperson i Lundquistaffären
 Fredric Lundqvist (född 1976), fotbollsspelare

G
 Gerhard Lundqvist (1894–1985), violinist och dirigent
 Georg Lundquist (1869–1953), musikförläggare
 Gotte Lundquist (1885–1954), målare  och inredningsarkitekt
 Gotthard Lundquist (1908–1988), målare
 Gunnar Lundkvist (född 1958), författare och serieskapare
 Gunnar Lundquist, flera personer
 Gunnar Lundquist (läkare) (1907–1998), psykiater
 Gunnar Lundquist (militär) (1919–2000), överste
 Gunvor Svensson Lundkvist (1916–2009), skulptör, medaljkonstnär
 Gustaf Lundqvist (1892–1978), målare
 Gustaf Lundqvist (präst) (1827–1905), präst och konstnär
 Göran Lundqvist (född 1941), barnskådespelare
 Gösta Lundquist, flera personer
 Gösta Lundquist (fotograf) (1905–1952), fotograf och redaktör för STF:s årsbok
 Gösta Lundqvist (geolog) (1894–1967)
 Gösta Lundqvist (musiker) (1908–2001), violoncellist och konsertmästare
 Gösta Lundquist (seglare) (1892–1944)

H
 Hans Henric Lundqvist (född 1974), diplomat
 Harald Lundquist (1913–1995), kompositör, orkesterledare, sångare, artistnamn Bob Lamy
 Henric Lundquist (1829–1885), svensk rådman och politiker
 Henrik Lundqvist (född 1982), ishockeyspelare
 Hilma Lundqvist (1854–1927), violinist och musikpedagog

I
 Iréne Lundqvist Svenonius (född 1967), stadsdirektör
 Ivar Lundqvist (1933–2023), ishockeyspelare och tränare

J
 Jan Lundqvist (född 1926), geolog
 Jan Lundquist (1935–2022), målare, tecknare och grafiker
 Jan-Erik Lundqvist (född 1937), tennisspelare
 Jarl Lundqvist (1896–1965), finländsk generallöjtnant
 Jens Lundqvist (född 1979), bordtennisspelare
 Joakim Lundqvist (född 1967), förstepastor i Livets Ord
 Joel Lundqvist (född 1982), ishockeyspelare
 Johan Victor Lundqvist (1827–1899), lantbrukare och politiker
 John Lundqvist (1882–1972), skulptör
 John Lundquist (1900–1973), läkare
 Jonas Lundqvist (född 1980), musiker
 Jonathan Lundqvist, journalist

K
 Karin Lundqvist (född 1981), beachvolleybollspelare
 Karin Lundqvist (konstnär) (född 1926), målare
 Karin Lundqvist (pianist), (1898–1949), pianist
 Karl-Gerhard Lundkvist (född 1934), artist, känd under artistnamnet Little Gerhard
 Konrad Petterson Lundqvist Tector (1838–1876), kriminell
 Kurt Lundkvist, flera personer
 Kurt Lundquist (1925–2011), friidrottare
 Kurt Lundqvist (1914–1976), friidrottare

L
 Lars Lundkvist (olika betydelser), flera personer
 Lars Lundkvist (1928–2012), författare och poet
 Lars Joakim Lundquist (född 1948), politiker, moderat
 Lena Lundkvist (född 1957), journalist
 Lennart Lundquist (född 1938), statsvetare, professor
 Linda Lundqvist (född 1975), nyhetsankare på TV4
 Lis Lundkvist-Husberg (född 1920), tecknare och keramiker
 Ludvig Lundquist (1899–1954), industriman

M
 Magnus Lundqvist (1891–1985), kartograf
 Mari Lundqvist (född 1980), fotbollsspelare
 Maria Lundkvist (född 1989), fotbollsspelare
 Maria Lundqvist (född 1963), skådespelare
 Maria Lundqvist-Brömster (född 1956), politiker
 Marianne Lundquist (1931–2020), simmare
 Marianne Lundqvist (född 1925), sjuksköterska och politiker
 Marie Lundquist (född 1950), författare och översättare
 Martin Lundqvist (1874–1964), apotekare
 Mats Lundqvist (född 1965), biträdande professor i entreprenörskap 
 Max Lundqvist (född 1961), skådespelare och regissör
 Moa Lundqvist (född 1991), komiker och radiopratare
 Monica Lundqvist (född 1967), tennisspelare

N
 Niclas Lundkvist (född 1964), författare och översättare, pseudonym Nikanor Teratologen 
 Nils Lundqvist (1875–1954), latinist, skolman, läroboksförfattare, lexikograf
 Nils-Henrik Lundquist (1919–1997), ingenjör och ämbetsman

O
 Olov Lundqvist (född 1988), ishockeyspelare
 Oscar Lundquist (1875–1946), industriman
 Oscar Lundqwist (1878–1963), svenskargentisk företagare
 Oskar Lundqvist (född 1997), höjdhoppare

P
 Patrik Lundqvist (född 1984), politiker, socialdemokrat
 Per Lundkvist (1916–1999), musikdirektör, dirigent, pianist, kompositör, sångtextförfattare
 Per Lundqvist (född 1959), professor i energiteknik
 Per Lundqvist (ishockeyspelare) (född 1951)
 Pontus Lundkvist (född 1971), serietecknare, musiker, författare, filmare
 Pär Lundqvist (född 1978), svensk politiker 
 Pär Lundqvist (fotograf) (född 1937), fotograf

R
 Ragnar Lundqvist (1885–1958), ämbetsman och politiker
 Ralph Lundquist (född 1931), målare, grafiker, skulptör och tecknare
 Ramon Pascal Lundqvist  (född 1997), fotbollsspelare
 Ruben Lundqvist (1885–1946), friidrottare
 Ryno Lundquist (1891–1975), verkstadsingenjör
 Rudolf Leonard Lundqvist (1830–1898), yrkesmålare och konstnär

S
 Steve Lundquist (född 1961), amerikansk simmare
 Stig Lundquist (1922–2015), elektrotekniker
 Stig Lundqvist, flera personer
 Stig Lundqvist (fysiker) (1925–2000), teoretisk fysiker
 Stig Lundqvist (redare) (1924–2007), åländsk skeppsredare
 Stina Lundquist (född 1933), svensk barnskådespelare under namnet Stina Flodin
 Sture Lundquist (1924–2015), vissångare, visdiktare, bildkonstnär
 Sune Lundquist (1911–1975), kriminalförfattare, pseudonym Vic Suneson
 Svante Lundkvist (1919–1991), politiker, statsråd
 Sven Lundkvist (1927–2017), historiker, riksantikvarie
 Sven Lundqvist, flera personer
 Sven Lundqvist (skulptör) (1918–2010)
 Sven Lundqvist (skytt) (1920–2007)
 Sven Erik Lundqvist (1885–1963), arkitekt
 Svenrobert Lundquist (född 1940), skulptör tecknare och grafiker

T
 Tage Lundquist (1898–1963), jurist
 Tage Lundqvist (född 1945), slöjdlärare och lokalhistoriker
 Therese Lundqvist (född 1990), skeetskytt
 Thomas Lundqvist, flera personer
 Thomas Lundquist (1890–1962), borgmästare
 Thomas Lundqvist (geolog) (född 1932)
 Thomas Lundqvist (skådespelare) (född 1947), dockmakare och dockskådespelare
 Thomas Lundkvist (född 1962), journalist och entreprenör
 Torbjörn Lundqvist (född 1958), ekonomisk historiker
 Torbjörn Iwan Lundquist (1920–2000), kompositör
 Torsten Lundqvist (1894–1957), manusförfattare och regissör
 Turid Lundqvist (född 1949), vissångerska, kompositör, sångtextförfattare, musiker

U
 Ulf Lundkvist (född 1952), konstnär
 Ulla Lundqvist (född 1938), författare, litteraturkritiker och litteraturvetare

V
 Viktor Lundquist (1882–1958), dirigent

W
 Werner Lundqvist (1868–1943), skeppsredare och donator

Y
 Yngve Lundquist (1931–2007), arkitekt

Å
 Åke Lundqvist, flera personer
 Åke Lundquist (1913–1985), bilelektriker, skulptör och tecknare
 Åke Lundqvist (ingenjör) (1932–2014)
 Åke Lundqvist (journalist) (född 1940), journalist och författare
 Åke Lundqvist (schackspelare) (1913–2000)
 Åke Lundqvist (skådespelare) (1936–2021)

Källor 

Svenska efternamn